«To whom it may concern» () — распространённое английское приветствие, часто используемое в письмах, когда автор адресует своё послание неизвестному читателю.

В музыке 
 To Whom It May Concern (альбом Bee Gees)
 To Whom It May Concern (альбом Ната Кинга Коула)
 To Whom It May Concern (альбом Лизы Марии Пресли)
 To Whom It May Concern (песня Ghostemane, Parv0)